Kanachos, (), latinisiert Canachus, ist der Name von:

 Kanachos aus Sikyon, griechischer Bildhauer und Erzbildner des 6./5. Jahrhunderts v. Chr.
 Kanachos aus Sikyon II, griechischer Bildhauer und Erzbildner des 5./4. Jahrhunderts v. Chr.
 Kanachos (Sohn des Deinomenes), griechischer Bildhauer um 200 v. Chr. in Böotien